
Hole sau holes se poate referi la:

Artă și divertisment
 Holes (roman), de Louis Sachar
 Holes (film), din 2003
 Holes (piesă), din 1998

Muzică
 Hole (formație), o formație alternative rock
 Hole (album de Scraping Foetus Off the Wheel), 1984
 Hole (album de Merzbow), 1994
 Holes (album), un album din 2004
 Hole (EP)
 Holes (cântec de Mercury Rev), cântec din 1999 de Mercury Rev
 Holes (cântec de Passenger), cântec din 2013 de Passenger, de pe albumul All the Little Lights
 Holes (cântec de Pint Shot Riot), de pe EP-ul Round One
 Hole (cântec), cântec de Kelly Clarkson de pe albumul My December

Altele
 Høle, Norvegia, un cartier și fostă comună
 Hole, Norvegia
 Hole, India, un sat din districtul Ludhiana, Punjab, India
 Hole (nume de familie)
 Black hole – denumirea în engleză a găurii negre
 Wormhole – gaură de vierme

Vezi și
 Hol
 The Hole (dezambiguizare)
 HOL (dezambiguizare)
 Whole (dezambiguizare)